Ljestvice B-1 lige za sezonu 2011./12.

Centar

Istok

Jug

Prvi dio sezone

Drugi dio sezone

Sjever

Zapad

Poveznice  
 A-1 HKL 2011./12.
 A-2 Hrvatska košarkaška liga 2011./12.
 C Hrvatska košarkaška liga 2011./12.
 Kup Krešimira Ćosića 2011./12.

Izvori 
 KK Medveščak, B-1 liga Centar 2011./12., pristupljeno 8. listopada 2013.
 kosarka.org, statistički centar 

2011-12
m-3-B-1